Четврто Светско првенство у одбојци 1960. је одржано у Бразилу од 29. октобра до 14. новембра 1960. На првенству су учествовале 14 репрезентација које су у предтакмичењу биле подељене у 5 група (четири групе са по 3 екипа и једна група са 2 екипе).

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 14 репрезентације су биле подељене у 5 група. По две првопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 1. – 10. места. Трећепласиране екипе пласирале су се у групу од 11. – 14. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Завршни круг

Група од 11. – 14. места

Група од 1. – 10. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати на FIVB.org
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Бразилу
Одбојка у 1960.